

Geografia 
 Kamenka – località dell'Oblast' di Penza in Russia
 Kamenka – località dell'Oblast' di Arcangelo in Russia
 Kamenka – località dell'Oblast' di Ivanovo in Russia
 Kamenka – località dell'Oblast' di Voronež in Russia
 Kamenka, nome russo della città moldava di Camenca
 Kamenka o Tasqala – città del Kazakistan
 Kamenka – fiume del territorio di Krasnojarsk in Russia
 Kamenka – fiume dell'oblast' di Murmansk in Russia
 Kamenka – fiume della Repubblica dell'Altaj in Russia
 Kamenka –  fiume della Sacha-Jakuzia in Russia, affluente di destra della Kolyma
 Kamenka – città dell'Ucraina, in ucraino Kam"janka
 Kamenka-Dneprovskaja – città dell'Ucraina, in ucraino Kam"janka-Dniprovs'ka

Altro 
 Eugene Kamenka – filosofo
 5385 Kamenka – asteroide della fascia principale
 Classe Kamenka – classe della marina